Dans l'histoire de la marine nationale française, trois classes de navires ont porté le nom de classe Gloire :
 la , une classe de sept frégates de 18 portant 40 canons construites au début du  ;
 la , une classe de trois cuirassés de haute mer, les premiers construits dans le monde ;
 la , une classe de trois croiseurs cuirassés qui participent à la Première Guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Gloire